Юно́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но имел 54 орудия. Заложен 12 октября 1829 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель К. А. Глазырин. Спущен на воду 13 июня 1830 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1831, 1832, 1834, 1835, 1837 и 1838 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1833 в составе отряда находился в практическом плавании для ознакомления гардемаринов с портами и якорными стоянками Финского залива и Балтийского моря.
 В 1845 году переоборудован в магазин.

Командиры 
 1830: О. Т. Готовцев;
 1831—1835: Н. Н. Назимов;
 1837—1839: князь Нил Алексеевич Мышецкий.

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте
 Калибр

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи